Engelstein steht für:
 Engelstein (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern, Deutschland
 Engelstein (Gemeinde Großschönau), Ortschaft der Gemeinde Großschönau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, Österreich
 Engelstein, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Węgielsztyn, Gmina Węgorzewo, Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Engelstein (Herrschaft),  Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Engelstein ist der Familienname folgender Person:
 Laura Engelstein, US-amerikanische Historikerin